Sean O'Casey (1880-1964), Iers schrijver
 John Cassidy (schaatser) (1952), Canadees schaatser